Pizzaballa ist der Familienname folgender Personen:

 Pierbattista Pizzaballa (* 1965), italienischer Franziskaner und Lateinischer Patriarch von Jerusalem
 Pierluigi Pizzaballa (* 1939), italienischer Fußballspieler